Guasca puede referirse a:

 Guasca, municipio colombiano;
 Guasca, género musical de Colombia;
 Guasca, clase de hierba;
 Guasca, tipo de látigo de cuero crudo usado para domar o azuzar a los potros.